Mässcupen 1960/1961 vanns av Roma, Italien som slog Birmingham City i finalerna. Återigen skickade många länder representationslag för större och viktigare orter.

Första omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1960/1961
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960 i Europa
1961 i Europa